Pfäfflin ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Pfäfflin (* 1945), deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
 Friedrich Pfäfflin (1873–1955), deutscher Autor einer deutschsprachigen Bibelübersetzung
 Friedrich Pfäfflin (Literaturwissenschaftler) (* 1935), deutscher Literaturwissenschaftler
 Margret Pfäfflin (* 1950), deutsche Psychologin und Ethikerin mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Epilepsie
 Ursula Riedel-Pfäfflin (* 1943), deutsche Theologin, Pastoralpsychologin und Hochschullehrerin
 Vincent Pfäfflin (* 1981), deutscher Komiker